przyczyna – kategoria filozoficzna oznaczająca sprawczy i pierwszy w czasie człon związku przyczynowo-skutkowego
 przyczynowość

Miejscowości w Polsce:

 Przyczyna Dolna
 Przyczyna Górna